Roman ()  − gmina w północno-zachodniej Bułgarii.

Miejscowości wchodzące w skład gminy Roman

Przypisy 

Roman